Залётов, Залетов:
 Залётов, Геннадий Сергеевич (род. 1958) — советский футболист.
 Залетов, Леонид Николаевич (1910—1043) — живописец, художник-график, оформитель.
 Залётов, Николай Андреевич (1914—1977) — полный кавалер ордена Славы.